Варианты названий приведены в соответствии с принятыми в Википедии Правилами транскрипции кантонских слов и названий

Ниже приведен список городов, поселков и новых городов в Гонконге.

Правительство Гонконга является унитарным и не определяет города и поселки. Пределы Виктории-Сити, Цзюлуна и Нью-Коулуна указаны в законе, и они имеет юридический статус города. Административное деление Гонконга произведено в соответствии с горами, береговыми линиями и дорогами и не совпадает с фактическими границами урбанизированных районов.

Города

Новые города

Маленькие города

Крупнейшие городские агломерации

См. также 
 Административное деление Гонконга

География Гонконга
Списки:Гонконг